

Famiglie 
 Famiglia Cerva – famiglia nobile della Repubblica di Ragusa

Geografia 
 Cerva – comune della provincia di Catanzaro in Calabria
 Contrada della Cerva – contrada storica di Milano nel sestiere di Porta Orientale

Mitologia 
 Cerva di Cerinea – divinità della mitologia greca

Personaggi 
 Adriana La Cerva – personaggio della serie televisiva I Soprano

Persone 
 Elio Lampridio Cerva – poeta, umanista e lessicografo dalmata
 Giovan Battista della Cerva – pittore italiano
 Serafino Cerva – religioso ed erudito dalmata